Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Wieliczko – kazachski biegacz narciarski
 Henryk Wieliczko – polski działacz zbrojnego podziemia niepodległościowego
 Konstantin Wieliczko – rosyjski wojskowy
Marta Wieliczko – polska wioślarka
 Mieczysław Wieliczko – polski historyk
 Władimir Wieliczko – radziecki polityk